Il singolare femminile degli Internazionali d'Italia 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Gabriela Sabatini era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–2, 5–7, 6–4 Arantxa Sánchez.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Internazionali d'Italia 1989